Magdalenenstraße 7 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Magdalenenstraße 7 (Darmstadt)
 Magdalenenstraße 7 in München, siehe Liste der Baudenkmäler in Neuhausen (München)